Таращанський (Таращанська) — прізвище, рід носіїв якого походить з міста Тараща

 Таращанська Зінаїда Мусіївна — начальник відділу реєстрації землекористування Земельного комітету міста Москви. Заслужений будівельник Російської Федерації.
 Таращанський Марк Анатолійович — кандидат технічних наук, доцент кафедри математичного аналізу Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, м. Луганськ.
 Таращанський Борис Абрамович — кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного інституту прикладної фізики Іркутського державного університету.
 Ігор Таращанський — російський журналіст та радіоведучий.
 Олександр Таращанський — американський авантюрист. Прославився як лідер злочинного угруповання що займалося організацією автомобільних підстав у США. Група організувала більше 1000 дорожньо-транспортних пригод загальна сума страхових виплат по яким перевищила півтора мільйони доларів.